Эварист Карпантье (; ; 1845, Куурне (англ.) — 1922, Льеж) — бельгийский художник, батальный и исторический живописец, в дальнейшем — пейзажист.

Юность и образование 
Эварист Карпантье родился в семье фермера. С 1861 года он посещал курсы в Академии изящных искусств в Кортрейке под руководством художника Анри де Пратера. Там он быстро выделился среди других учеников и получил несколько наград. В 1864 году Карпантье был принят в Королевскую академию художеств (англ.) в Антверпене, где учился у Никеза де Кейзера (1864—1868). Cтудент курса живописи «с натуры», он был удостоен премии академии в 1865 году.

В 1872 году Карпантье открыл собственную мастерскую в Антверпене. Молодой художник создавал самые разнообразные картины: религиозные, исторические и мифологические сцены, пасторальные пейзажи, подражания старым фламандским мастерам, однако со временем стало ясно, что его «коньком» является именно историческая живопись. 

Друзьями его в этот период были бывшие соученики по академии: Эмиль Клаус, Теодор Верстрате (англ.), Франс Хенс (англ.) и Ян ван Беерс. Друзья часто выставляли свои работы на одних и тех же выставках, а Клаус даже поначалу делил мастерскую с Карпантье.

В 1876 году старая травма колена, полученная Карпантье в ранней юности, привела к серьезным осложнениям, грозившим даже ампутацией. Боль мешала художнику работать. Отказавшись от ампутации, он уехал из Антверпена и вернулся в родную деревню, где его сестра заботилась о нем и лечила его в течение трёх следующих лет и отчасти преуспела в этом.

Во Франции 
По совету своего врача, Карпантье в 1879 году покинул родную деревню Куурне (англ.) и отправился на юг Франции, чтобы ускорить своё выздоровление. В следующем году, на обратном пути, он остановился в Париже, где встретил своего друга Яна ван Беерса. Беерс убедил Карпантье остаться в Париже, где они обзавелись совместной мастерской. Здесь художники коммерчески преуспели, изображая на своих полотнах повседневную жизнь богатых парижан.  

В 1881 году Карпантье, наконец, смог навсегда избавиться от костылей и переехал на бульвар Клиши, дом 71. Заинтересовавшись историей Франции, он перешёл на изображение сцен времён Великой французской революции и, в особенности, эпизодов Вандейского восстания. В иконографии Шуанерии и Вандейской войны цикл картин, созданных Карпантье, по праву занимает центральное место. Большинство из работ художника показывают войну глазами роялистов — сторонников французского короля, восставших против революционной Франции. Картины Карпантье из «вандейского цикла» отличает не только высокое качество исполнения, но и высокий уровень достоверности, внимание к деталям. Неудивительно, что работы художника и поныне регулярно воспроизводятся в качестве иллюстраций в книгах на соответствующий сюжет.

Однако, в 1884 году Карпантье вновь меняет свой стиль. Под влиянием художника Жюля Бастьен-Лепажа он начинает создавать реалистичные пейзажи, работая на плэнере — в основном, в Сен-Пьер-ле-Немуре (фр.), недалеко от леса Фонтенбло, а также в Ле-Трепоре и Сен-Мало на побережье Атлантического океана.

Возвращение в Бельгию 
Карпантье вернулся в Бельгию в 1886 году. В 1892 году он окончательно отказался от своей парижской мастерской. В эти годы художник продолжил много путешествовать, как по Бельгии, так и по Франции, в поисках натуры для пейзажей. В этот период Карпантье сблизился с пейзажистами Францем Куртенсом (англ.) и Йозефом Коземансом. Излюбленным маршрутом его поездок стала Бретань, а также провинциальные города Бельгии. 

В 1888 году Карпантье женился на Жанне Смален; свадьба была отпразднована в Вервье. В этом браке родилось пятеро детей.

В 1890 году художник с супругой переехали в Оверейсе, а затем в Ла-Юльп (оба населённых пункта находятся в Бельгии).

Люминизм 
После возвращения в Бельгию, художник окончательно отошёл от своей прежней реалистической живописи. Он присоединился к люминистам — бельгийским последователем импрессионизма, самыми известными из которых был Эмиль Клаус, старый друг и соученик Карпантье, с которым его часто сравнивали. С тех пор творческая манера Карпантье определилась навсегда. Он путешествовал по провинциальной Бельгии — её густонаселённым деревням, равнинам Кампина и горным отрогам Арденн и создавал пронизанные светом, тёплые по колориту пейзажи, изображающие простую, современную ему жизнь: крестьянок, крестьянских детей, кур и коров, заросли ивняка и текущие не спеша, словно бы «облитые» солнцем, реки. 

Именно этот период в творчестве художника сегодня больше всего ценится на его родине, где Карпантье рассматривается, в первую очередь, как выдающийся люминист.

Преподаватель 
В январе 1897 Карпантье подал заявку на должность профессора живописи в Королевской академии изящных искусств в Льеже (фр.), которая стала вакантной после смерти Эмиля Дельпере (фр.). Заявка Карпентье была одобрена, после чего художник, которому тогда был 51 год, был назначен профессором живописи в упомянутой академии, и поселился в Льеже, на улице Мон-Сен-Мартен.

Несколько позже, сменив Проспера Дриона (фр.), он занял пост директора академии, и находился в этой должности с 1904 по 1910 год, продолжая при этом заниматься преподаванием. Как директору, Карпантье периодически приходилось улаживать интриги и конфликты между подчинёнными, что, вероятно, тяготило художника. Тем не менее, Карпантье удалось осовременить стиль и методы преподавания в академии. Среди его учеников можно назвать Армана Жамара (фр.), Альбера Леметра (фр.), Хосе Вольфа (фр.) и многих других.

Оставив пост директора в силу возраста, Карпантье, тем не менее, продолжал преподавать в Академии. Он вышел на пенсию в 1919 году, посвятив Академии 21 год своей жизни. Художник скончался в Льеже в 1922 году.

Резюме 
Как художник, Карпантье добился значительного прижизненного успеха. За свою карьеру он собрал множество наград и премий на международных выставках в Европе и США (Чикаго, Филадельфия и др.), в том числе золотые медали в Антверпене, Мюнхене, Берлине (1896), Париже, Амстердаме, Барселоне, Ницце. Карпантье прожил достаточно долгую жизнь, имел большую семью и многочисленных учеников, и, в целом, добился того, чего трудно было ожидать от сына фермера, в юности чуть не сделавшегося калекой. Тем не менее, популярность в середине XX века так называемого беспредметного искусства негативно сказалось на репутации Карпентье, повторное открытие творчества которого происходит только в наше время.

Отзывы о художнике 
Карпантье был импрессионистом в том смысле, что его холсты проделывают дыру на улицу в стене, где они висят, окна открыты для здоровой, насыщенной солнцем жизни. Однако было бы напрасно пытаться найти ему место в какой-либо классификации, так как он попробовал себя буквально во всех жанрах. Карпантье — один из тех художников, кто  старательно избегает ярлыков, потому что их вдохновение столь же разнообразно, как и сама природа.

Галерея

Работы Карпантье, посвящённые Вандее и Шуанерии

Жанровые сцены (1880-е)

Люминизм

Литература 
 Annick Lemoine, Evariste Carpentier (1845-1922). Ed. Mecenart/Galerij Depypere, 1994
 Sonia Jérôme, Liliane Sabatini, Louis Maraite et Gaëtane Warzée, À la recherche de… Évariste Carpentier. Cat. exp. Espace BBL Liège, 1997-1998
 Serge Goyens de Heusch, L’Impressionnisme et le Fauvisme en Belgique. Ed. Fonds Mercator, 1998, p. 144, 146, 278, 287, 288, 291
 Collectif (sous la direction de Joost De Geest), 500 chefs-d'œuvre de l'art belge du XVe siècle à nos jours. Ed. Racine, 2006, p. 72
 Vers la modernité, le XIXe siècle au Pays de Liège. Cat. exp. (Liège, 5 octobre 2001-20 janvier 2002), Liège, 2001
 Gaëtane Warzée, Évariste Carpentier et le renouveau de la peinture liégeoise à l’aube du XXe siècle. In: Actes I du XLVIIe congrès de la Fédération des cercles d'archéologie et d'histoire de Belgique, 2e congrès de l'Association des cercles francophones d'histoire et d'archéologie de Belgique, Nivelles 23–26 August 1984, p. 316-317
 Liliane Sabatini, Le Musée de l'Art wallon. Collection "Musea Nostra", Ministère de la Communauté française de Belgique & Crédit Communal de Belgique, Brussels, 1988
 Jules Bosmant, La peinture et la sculpture au Pays de Liège de 1793 à nos jours. Ed. Mawet, 1930
 P. & V. Berko, "Dictionary of Belgian painters born between 1750 & 1875", Knokke 1981, p. 89-90
 P. & V. Berko, "19th Century European Virtuoso Painters", Knokke 2011, p. 497, illustrations p. 33, 208, 400, 431.

Примечания 

Художники Бельгии